Los Díaz puede referirse a:

Lugares 
En España
 Los Díaz, localidad del municipio de Rubite, en la provincia de Granada.

En Panamá
 Los Díaz, corregimiento del distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.